Hanot ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Hanot (1889–1968), französischer Fußballspieler, Journalist und Herausgeber der Sportzeitung L'Équipe
 Victor Charles Hanot (1844–1896), französischer Internist